Ямпольское хлебоприёмное предприятие — предприятие пищевой промышленности в городе Ямполь Ямпольского района Винницкой области Украины.

История 
В марте 1923 года Ямполь стал районным центром, а в 1924 году получил статус посёлка городского типа, что активизировало развитие населённого пункта. Здесь была построена электростанция, созданы мельничный комбинат и районный хлебоприёмный пункт «Заготзерно».

После начала Великой Отечественной войны началась эвакуация населения, техники, запасов хлеба и скота в тыл страны, но уже 17 июля 1941 года Ямполь был оккупирован наступавшими немецко-румынскими войсками и включен в состав "Транснистрии".

В декабре 1941 года здесь возникла советская подпольная организация, которую с марта 1942 года возглавлял коммунист Ф. Г. Тонкопий. Подпольщики вели агитацию среди местного населения, уничтожали оккупантов, срывали выполнение распоряжений оккупационной администрации (в частности, они раздали населению более 12 тонн хлеба, подготовленного к отправке в Третий рейх). С приближением линии фронта они вывели из строя линии телефонной связи и совместно с партизанами отбили подготовленные к вывозу 15 тыс. тонн зерна, скот и лошадей.

17 марта 1944 года Ямполь был освобождён советскими войсками. При отступлении гитлеровцы разграбили и полностью разрушили маслодельный и плодоконсервный заводы, артели, МТС, Дом культуры, кинотеатр, две школы и часть жилых домов, однако сохранённые запасы зерна обеспечили возможность провести в марте 1944 года весеннюю посевную кампанию.

После получения тракторов, в 1947 году были засеяны все довоенные посевные площади района, в дальнейшем они были увеличены.

В целом, в советское время хлебоприёмное предприятие входило в число крупнейших предприятий райцентра и района, оно действовало в производственной кооперации с другими предприятиями пищевой промышленности (построенным в Ямполе в 1961 году хлебозаводом, построенным здесь в соответствии с восьмым пятилетним планом комбикормовым заводом и др.).

После провозглашения независимости Украины предприятие перешло в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины внесла ХПП в перечень предприятий, приватизация которых запрещена в связи с их общегосударственным значением.

После создания в августе 1996 года государственной акционерной компании "Хлеб Украины" предприятие перешло в ведение ГАК "Хлеб Украины".

В ноябре 1997 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации ХПП до конца 1997 года. В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.

Деятельность 
Предприятие осуществляет приём, сушку, хранение и отгрузку зерна.

Примечания 

Предприятия Винницкой области
Предприятия пищевой промышленности СССР
Предприятия пищевой промышленности Украины
Ямполь (Винницкая область)